El término parranda puede referirse, en esta enciclopedia:

En España

 a La Parranda, zarzuela compuesta por Francisco Alonso;
 a parrandas, baile y cante popular del sureste de España;

En México

 a irse de parranda, irse de fiesta, comúnmente con borrachera (es decir, consumo de bebidas alcohólicas);

En Venezuela
 a la Parranda de San Pedro, festividad de Venezuela.

Referencias